Грайфенхаген ():

 Грайфенхаген (Саксония-Анхальт) — город в Германии
 Грайфенхаген (Померания) — город, до 1945 года входивший в состав Германии; с 1945 года город в Польше — Грыфино